Рифаи, ар-Рифаи ()

 Ахмад ар-Рифаи (1118—1183) — исламский богослов, правовед шафиитского мазхаба, основатель одного из основных суфийских тарикатов — рифаия.
 Рифаа ат-Тахтави (1801—1873) — египетский просветитель, общественный деятель, историк, писатель и переводчик.
 Рифаи, Нуреддин (1899 — ?) — ливанский военачальник и государственный деятель, премьер-министр Ливана (1975).
 
 Абдель Муним ар-Рифаи (1917—1985) — дипломат и политик ливанского происхождения.
 Зайд ар-Рифаи (род. 1936) — премьер-министр Иордании с 26 мая 1973 года по 13 июля 1976 года и с 4 апреля 1985 года по 27 апреля 1989 года.
 Рифаи, Мьен Ахмед (род. 1940) — индонезийский миколог и фитопатолог.

См. также 
 Рифаия — один из самых древних суфийских тарикатов, основанный Ахмадом ар-Рифаи в XII веке.
 Мечеть ар-Рифаи — мечеть в Каире.